Ма́рша Дайтла́йн (; 1965) — американская актриса.

Биография 
Марша Дайтлайн родилась в 1965 году.

Марша дебютировала в кино в 1988 году, сыграв роль Люси Уилсон в фильме «Возвращение живых мертвецов 2». В 2010—2011 годах Дайтлайн играла роль Синтии Шарп в телесериале «Сплетница». Всего она сыграла в 36 фильмах и телесериалах.

С 11 апреля 2001 года Марша замужем за телевизионным продюсером . У супругов есть дочь — Джайя Беннетт (род.2002).

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки